Бекбула́тов — фамилия. Известные носители:

 Бекбулатов, Вадим Николаевич (род. 1970) — белорусский хоккеист.
 Бекбулатов, Ильяс Идрисович (род. 1990) — российский борец.
 Бекбулатов, Рафкат Хамитович — имя при рождении Эдуарда Хамитовича Матросова (род. 1944) — советского и казахстанского тренера по боксу.
 Бекбулатов, Шамиль Хайрулович (род. 1936) — министр автомобильных дорог, министр транспортного строительства Казахстана.

 Бекбулатова, Таисия Львовна — российская журналистка.

См. также